Дэвид Милгаард (; 7 июля 1952, Виннипег, Манитоба — 15 мая 2022) — канадец, ошибочно осужденный за убийство и изнасилование сиделки Гейл Миллер.

Обвинение в убийстве 
В январе 1969 года 20-летняя учащаяся медучилища Гейл Миллер была найдена убитой, её труп лежал в сугробе. 31 января 1970 года, ровно через год после убийства, 17-летний Дэвид Милгаард был приговорён к пожизненному заключению. Он подавал апелляцию, но безуспешно. В 1991 году депутат-либерал Ллойд Эксуорси выступил в парламенте с такими словами: «Я хотел бы сказать о пародии на справедливость. Я говорю о положении Дэвида Милгаарда, который провёл последний 21 год своей жизни в тюрьме за преступление, которое не совершал…».

18 июля 1997 года лаборатория ДНК в Великобритании опубликовала доклад, подтверждающий, что образцы спермы на одежде жертвы не совпадают с образцами Дэвида. Правительство Саскачевана затем извинилось за неправомерное осуждение. 17 мая 1999 года правительство провинции Саскачеван объявило, что с Дэвидом была достигнута договорённость и что ему будет выплачена компенсация в размере 10 миллионов долларов.

25 июля 1997 года в Калгари был арестован Ларри Фишер, человек который на самом деле убил Гейл Миллер. 4 января 2000 года он был приговорён к пожизненному заключению. До этого приговора Фишер просидел в тюрьмах в общей сложности 23 года, он был несколько раз судим за многочисленные изнасилования. Он умер в 2015 году.

После освобождения Дэвид Милгаард стал социальным работником и оратором. Он много выступал, читал лекции о правах человека.

Скончался 15 мая 2022 года.

 В массовой культуре 
 Случай стал основой для двух фильмов: документального фильма 1992 года «The David Milgaard Story» и документальной драмы 1999 года «Milgaard».
 Песня «Wheat Kings» группы «The Tragically Hip» содержит отсылки к истории Дэвида Милгаарда.

 См. также 
 Роберт Балтович

 Примечания 

 Ссылки 
 Report of the Commission of Inquiry into the Wrongful Conviction of David Milgaard
 Official Website for the Royal Commission into the Wrongful Conviction of David Milgaard
 CBC.ca Indepth: Timeline of David Milgaard story
 CBC Digital Archives: The Wrongful Conviction of David Milgaard
 Supreme Court of Canada opinion Reference re Milgaard (Can.)'', [1992] 1 S.C.R. 866

Лица, оправданные в убийстве
Ошибочно осуждённые
Почётные доктора Манитобского университета